John Adamson peut faire référence à :

 John Adamson (1576-1651?), directeur d'université et écrivain ;
 John Adamson (1787-1855), antiquaire anglais ;
 John Adamson (1857-1922), homme politique australien ;
 John Adamson (1742-1808) modérateur de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse ;
 John Adamson (1910-1984), personnalité politique australienne ;
 John Adamson (1809-1870), médecin écossais, physicien et conservateur de musée ;
 John Adamson (1949-) éditeur britannique.